Forster puede referirse a:

Personas 
 Clive Forster Cooper (1880—1947), paleontólogo inglés;
 Edward Morgan Forster (1879—1970), novelista y ensayista inglés;
 Georg Forster (1754—1794), naturalista y etnólogo alemán;
 Johann Reinhold Forster (1729—1798), naturalista polaco de origen alemán;
 Walter Forster (1910—1986), entomólogo alemán;
 Marc Forster (1969—), director de cine y guionista suizo;
 Paul Irwin Forster (1961—), botánico australiano;
 Ricardo Forster (1957—), filósofo y ensayista argentino;
 Robert Forster (1941—2019), actor estadounidense;
 Sebastian Forster (1975—), pianista argentino;
 William Edward Forster (1818—1886), magnate, filántropo y político británico.

Lugares 
 Forster localidad en Nueva Gales del Sur en Australia.

Otros 
 Método de Forster-Decker, método de síntesis orgánica.